Belltown peut faire référence à : 
 Belltown (Douala), un quartier de Douala au Cameroun ;
 Belltown (Illinois), une ville de l'État de l'Illinois aux États-Unis ;
 Belltown (Seattle), un quartier de Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis ;
 , une localité californienne.